Championnat National du Sénégal (2010) był 45. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Senegalu. Liga liczyła 18 drużyn podzielonych na dwie 9-zespołowe grupy. Najlepsze zespoły z grup walczyły w finale o mistrzostwo Senegalu. Tytułu nie obroniła drużyna Linguère Saint-Louis. Nowym mistrzem Senegalu został zespół ASC Diaraf. Od następnego sezonu liga będzie liczyć 16 drużyn rywalizujących w jednej grupie.

Grupa A

Grupa B

Finał 
 31 lipca 2010, Stade Demba Diop, Dakar
 Niary Tally Dakar 1 – 0 ASC Diaraf

 7 sierpnia 2010, Stade Demba Diop, Dakar
 ASC Diaraf 3 – 1 Niary Tally Dakar

Mistrzem Senegalu został zespół ASC Diaraf.

Zobacz też 
 Championnat National du Sénégal

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Senegalu
2010 w piłce nożnej
2010 w Afryce
Senegal w XXI wieku